Brakas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brakas, Purbalingga, by, 
 Brakas, Demak, by, 
 Brakas, Sumenep, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar